Grand Prix Nizozemska 1981 (oficiálně XXVII Grote Prijs van Nederland) se jela na okruhu Circuit Zandvoort v Zandvoortu v Nizozemsku dne 30. srpna 1981. Závod byl dvanáctým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1981
Grand Prix Nizozemska
Sport v Nizozemsku v roce 1981